Запотал има више значења:

 Запотал (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Запотал, Сантос Рејес Алдама (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Запотал (Сан Хосе Чилтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Запотал (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Запотал (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Запотал (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Запотал (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал, Запотал Мирадор (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Запотал (Зозоколко де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику